

Керміт — місто, штат Техас
 Керміт — місто, штат Західна Вірджинія